Адміністративна реформа в Україні 2019 року завершила процес оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в рамках реформи децентралізації в Україні.

Постанови Кабінету Міністрів України

2 вересня 2019 

Постановою від 2 вересня 2019 року № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» здійснено ряд перейменувань, реорганізацій, створення нових та ліквідацій існуючих міністерств у зв'язку з новим складом Кабінету Міністрів України.

Перейменовано:

Створено 2 органи влади:

Ліквідовано або реорганізовано:

Подальші зміни у реформуванні 

У березні 2020 року Кабінет Міністрів України, очолюваний Денисом Шмигалем, зупинив ліквідацію Міністерства молоді та спорту.

25 травня 2020 року Денис Шмигаль також заявив про наміри розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля України на два профільні відомства.

Примітки 

Реформи в Україні
Події 2 вересня
2019 в Україні
Президенство Володимира Зеленського